

Astronomía 
 Sol (del latín sol, solis) y hermana de Celia, generalmente se refiere a la estrella más próxima a la Tierra, y centro del sistema solar.
 El sol, unidad de duración de un día solar en Marte.

Música 
Sol, la quinta nota musical de la escala diatónica de do mayor.

Lugares 
 Sol, barrio de Madrid (España).
 SoL, sigla de Stadium of Light, estadio de fútbol en Sunderland (Inglaterra).
 Sol, nombre de una runa del alfabeto futhark joven.
 Sol, nombre de un jeroglífico egipcio.

Economía 
 El sol, unidad monetaria del Perú entre 1863 y 1985.
 El sol, unidad monetaria de curso legal en el Perú desde 1991 (antes denominada "nuevo sol").

Mitología 
 Sol, deidad solar en la antigua religión romana.
 Sól, deidad solar femenina nórdica.
 Sol Invictus, deidad romana equivalente al griego Helios.
 El dios Sol o Inti; deidad inca.
 El dios Sol o Súa; deidad solar en la mitología chibcha.

Personalidades 
 Sol.; en botánica, la abreviatura científica de Daniel Solander (1733-1782), botánico, algólogo y explorador sueco.
 Sol Rodríguez (n. 1990), actriz, bailarina, modelo y cantante argentina.
 Sol Rezza (n. 1982), compositora, ingeniera de audio y productora argentina.

Periodismo gráfico 
 El Sol, periódico de la ciudad de La Rioja (Argentina).
 El Sol, periódico de la ciudad de Mendoza (Argentina).
 El Sol, desaparecido periódico madrileño.
 El Sol, desaparecido periódico español, basado en el anterior.
 Sol de España (1967-1982), periódico español.

Aviación 

 Sol Líneas Aéreas, aerolínea argentina.
 Sol Linhas Aéreas, aerolínea brasileña.
 Sol Air, desaparecida aerolínea nacional hondureña.
 Sol America, aerolínea venezolana.

Otros 
Sol Música, canal de televisión español dedicado a la música.
 Sol Invictus, banda musical inglesa de neofolk neoclásico.
 Sol de Mayo, uno de los emblemas nacionales de Argentina y Uruguay, presente en sus banderas y escudos.
 La Estación de Sol del metro de Madrid (España), junto a la Puerta del Sol.
 Sol (automóvil) marca de vehículos del Grupo VW creada en 2018 para el mercado asiático.
 Sol (coloide) mezcla heterogénea de sustancias.
 El sol (película de 2005) dirigida por Alexander Sokurov

Enlaces externos